Яо — многозначное понятие.

 Яо — народ в Индокитае и на юге Китая.
 Яо — один из языков мяо-яо.
 Яо (ваяо) — народ банту в Восточной Африке.
 Яо (чияо) — язык африканских яо, относится к языкам банту.

Топонимы 
 Яо — город в префектуре Осака, Япония.
 Яо — город, столица департамента Фитри (регион Батха), Чад.

Носители фамилии 
 — японская фамилия:
  — сэйю.

Яо, также Яу — несколько китайских фамилий: ;  и 
 Яо (; 2353 год до н. э. — 2234 год до н. э.) — легендарный китайский император.
 Яо Бинь (род. 1957) — тренер по фигурному катанию.
 Яо Бэйна (1981—2015) — китайская певица.
 Яо Вэньюань (; 1931—2005) — китайский литературный критик, писатель и политик, участник «Банды четырёх».
  — китайский патофизиолог, действительный член Академии наук КНР.
 Яо Ли (1922—2019) — китайская певица.
 Яо Мин (род. 1980) — китайский баскетболист.
 Яо Си — действительный член Академии наук КНР.
  (1915—2005) — китайский гляциолог, действительный член Академии наук КНР, директор Института изучения Тибетского нагорья АН КНР.
  — китайский фотохимик и нанотехнолог, действительный член Академии наук КНР.
  — китайский оптоэлектроник, действительный член Академии наук КНР.
  (1915—2005) — китайский онкобиолог, действительный член Академии наук КНР, первый президент Азиатско-тихоокеанской ассоциации клеточных биологов.
  — китайский геофизик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1936) — китайский химик, действительный член Академии наук КНР.
 Яо, Эндрю (род. 1946) — учёный в области информатики, действительный член Академии наук КНР.
 Яо, Янн Майкл (род. 1997) — ивуарийский футболист.

Разное 
 Яо — один из знаков ицзина
 ЯО